Burg Hirschberg heißen:

 Burg Hirschberg (Balingen), eine abgegangene hochmittelalterliche Burg im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloss Hirschberg (Bayern), eine zum fürstbischöflichen Sommer- und Jagdschloss umgebaute ehemalige Burg bei Beilngries, Bayern
 Schloss Hirschberg (Saale) in Hirschberg an der Saale in Thüringen
 Schloss Hirschberg (Nordrhein-Westfalen), ein Jagdschloss der Kölner Kurfürsten bei Hirschberg, heute Stadtteil von Warstein
 Hirschburg (Leutershausen), eine abgegangene hochmittelalterliche Burg im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Hirschberg (Wenns) bei Wenns im Pitztal, Tirol